Villanovero – abitanti di Villanueva de la Fuente
Villanovero – abitanti di Villanueva del Río Segura